Tagan ist die Bezeichnung für:

Orte:
 Tagan (Afghanistan)
 Tagan (Argentinien)
 Tagan (Iran)
 Tagan (Kirgisistan)
 Tagan (Papua-Neuguinea)
 Tagan (Irkutsk Oblast)
 Tagan (Oblast Nowosibirsk)

Unternehmen:
 Tagan Technology